George Stevens (regisseur), Amerikaans regisseur, producent, cameraman en scenarist
 George Stevens (ondernemer), Brits ondernemer